{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Eastbourne
| Officiële naam     = AEGON International
| Plaats             = Eastbourne
| Land               = Engeland
| Locatie            = Devonshire Park Lawn Tennis Club
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel
| Categorie          = ATP World Tour 250
| Ondergrond         = gras, buiten
| Prijzengeld        = € 635.660
| Jaar               = 2017
| Datum              = 26 juni - 1 juli
| Editie             = 7
| Tegelijk met       = WTA-toernooi van Eastbourne
| Vorige             = 2014
| Volgende           = 2018
| Winnaar enkelspel  =  Novak Đoković
| Winnaar dubbelspel =  Bob Bryan Mike Bryan
}}
Het ATP-toernooi van Eastbourne 2017' vond plaats van 26 juni tot en met 1 juli in de Engelse kustplaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club''.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Eastbourne
ATP-toernooi van Eastbourne